Cessna 510 Citation Mustang () — двухдвигательный реактивный сверхлёгкий самолёт деловой авиации, созданный компанией Cessna Aircraft Company. В стандартной конфигурации самолёт имеет четыре пассажирских сиденья в салоне, туалет и двухместную кабину пилотов. Как и большинство других лёгких самолётов, Сайтейшен-Мустанг сертифицирован для управления одним пилотом.

Разработка 
Первый полёт самолёта состоялся 18 апреля 2005 года. В конце 2006 года были получены все необходимые сертификаты и 23 ноября был собран первый серийный экземпляр. 23 апреля 2007 года первые покупатели получили заказанные самолёты.

Мустанг – свободнонесущий низкоплан с тремя убирающимися стойками шасси и двумя турбореактивными двигателями Pratt & Whitney Canada PW615F, установленными в гондолах в кормовой части фюзеляжа. Планер самолёта построен из алюминиевых сплавов, с трехлонжеронными крыльями. Основная дверь расположена в передней левой части самолёта, справа — в центре фюзеляжа, расположен аварийный выход.

Эксплуатанты 
Основными эксплуатантами являются частные лица.

Гражданские эксплуатанты 
 Франция
 WIJET
 Молдавия
 Rent Jets

Аварии и катастрофы 
По состоянию на 4 февраля 2021 года, в различных авариях и катастрофах было потеряно 3 самолёта. При этом погибли 4 человека.

Летно-технические характеристики 
Данные производителя

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 (2) человека
 Пассажировместимость: 4-5 человек
 Длина: 13,16 м
 Размах крыла: 13,16 м
 Высота: 4,09  м
 Масса пустого: 3062 кг
 Полезная нагрузка 1442 кг
 Максимальная взлётная масса: 3930  кг
 Двигатели: 2×турбовентиляторных Pratt & Whitney Canada PW615F
 Тяга: 2×6,49 кН

Габариты пассажирской кабины 
 Длина салона: 2,74 м
 Ширина салона: 1,42 м
 Высота салона: 1,37 м
 Объём багажного отсека: 1,8 м³

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 0,63 M
 Крейсерская скорость: 630 км/ч
 Максимальная дальность: 2 161 км
 Практический потолок: 12 500 м
 Разбег: 948 м
 Пробег: 729 м
 Стоимость одной морской мили полёта: $2,54
 Стоимость за час полёта: $794

См. также 
 Adam А700
 Eclipse 500
 Embraer Phenom 100
 Piper PA-47 PiperJet

Ссылки 

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Cessna
Административные самолёты